Løkin ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Løkin (* 1959), färöischer Fußballspieler
 Bogi Løkin (* 1988), färöischer Fußballspieler